Национальный институт психического здоровья (США)
 Никель-металлгидридный аккумулятор (Ni–MH)